Koskijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskijärvi (sjö i Södra Savolax), 
 Koskijärvi (sjö i Kymmenedalen), 

Robotskapade Finlandförgreningar